Zawody biathlonowe na dystansie 10 kilometrów dla kobiet stojących odbyły się 11 marca o godz. 13:00 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014